Kivi puede referirse a:
 Aleksis Kivi (1834–1872)
 el Premio Aleksis Kivi
 Antero Kivi (1904–1981)
 Kalju Kivi (* 1951)
 Maarja Kivi (* 1986)
 Signe Kivi (* 1957)